Tennis peut désigner :

Sport 
 Tennis, le sport de balle.

Jeu vidéo 
 , dont :
 Tennis (1980) ;
 Tennis (1984).